Вилтон има више значења:
 Вилтон (Њу Хемпшир)
 Вилтон (Калифорнија)
 Вилтон (Мејн)
 Вилтон (Ајова)
 Вилтон (Алабама)
 Вилтон (Арканзас)
 Вилтон (Висконсин)
 Вилтон (Минесота)
 Вилтон (Северна Дакота)